Рудольфсхайм-Фюнфхаус () — пятнадцатый район Вены.  Присоединён к городу в 1890, а окончательно обрёл современные границы в 1938 году.

.

Рудольфсхайм-Фюнфхаус граничит с Нойбау и Мариахильфом на востоке, Майдлингом и Хитцингом на юге, Пенцингом на западе и Оттакрингом на севере.  В районе расположен Вестбанхоф (букв. «западный вокзал») — один из трёх главных вокзалов Вены.

Население

Примечания